Magnetohidrodinàmica, part de la Física que estudia el comportament dels fluids conductors sotmesos a camps electromagnètics
 mhd també és el codi ISO 639-3 del mbugu, llengua parlada a Tanzània